Гагаринский мунициципальный округ — внутригородское муниципальное образование (внутригородская территория города федерального значения).

Москва 
 муниципальный округ Гагаринский

Севастополь 
 Гагаринский муниципальный округ